Beaufort County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Beaufort County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Beaufort County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína